RH, rh kan syfta på

RH – ett varumärke för kontorsstolar ingående i Flokk AB (Nässjö)
RH – nationalitetsbeteckning för motorfordon från Haiti
Rh-faktor – ett blodgruppssystem
RH – förkortning för Rikets höjdsystem i Sverige 
RH – beteckningen på en samling av rättsfall från Sveriges hovrätter, se Rättsfall från hovrätterna.
Rh – grundämnet rodium
RH – IATA:s kod för Republic Express Airlines